El Área Metropolitana de Tepatitlán de Morelos (AMTM) llamada incorrectamente como "Zona" (de acuerdo a la Ley de Coordinación Metropolitana del Congreso de Jalisco), fue un proyecto impulsado en diversas ocasiones por distintos actores políticos para crear un convenio  entre 3 municipios del estado de Jalisco, México. Sin embargo en reiteradas ocasiones se les ha negado el reconocimiento ya que no cumplen con los requisitos pedidos por ley, el más reciente rechazo se realizó en el año 2016.

Delimitación 
El proyecto de Área Metropolitana de Tepatitlán de Morelos, se localizaba en la región Altos Sur del estado mexicano de Jalisco y se conformaría por 4 municipios. Dichos 4 municipios eran: Tepatitlán de Morelos, Arandas, San Miguel el Alto y San Ignacio Cerro Gordo.

Población y extensión territorial 
La población total del área metropolitana sumaría 288.635 habitantes de acuerdo al censo 2010, distribuidos en los 4 municipios aspirantes a conformar el área, la cual tendría una superficie total de 3.612 km², el municipio más poblado de la zona es Tepatitlán de Morelos con una población de 136.123 habitantes en contraste con San Ignacio Cerro Gordo con 17.626 habitantes, siendo este último el menos poblado de los 4 municipios.

<small>1 En orden descendente según su población.</small>

Localidades 
El Área Metropolitana de Tepatitlán contaría con 56 localidades, de todas ellas la localidad más poblada es la de Tepatitlán con 136.123 habitantes, Tepatitlán de Morelos cuenta con 36 localidades, Arandas con 8, San Miguel el Alto con 7 y San Ignacio Cerro Gordo con 5. Las localidades de la zona metropolitana, por cada municipio, son:

Galería

Referencias 

Geografía del estado de Jalisco